Die ACD Gruppe hat ihren Sitz in Achstetten im Landkreis Biberach in Oberschwaben. Sie wurde 1976 ursprünglich als ANDES Elektronik GmbH gegründet. ACD ist heute eine inhabergeführte Unternehmensgruppe, die zu den technologisch führenden High-Tech Anbietern im Elektronikbereich gehört. In den Bereichen Mobile Geräte und Anwendungen für Handel und Logistik, EMS sowie kundenspezifisch entwickelte Industrieelektronik für die Branchen Medizin, die produzierende Industrie, Maschinen- und Nutzfahrzeugbau liefert die ACD Gruppe Hard- und Softwarelösungen. Im Bereich Antriebstechnik, Entwicklung von  kundenspezifischen Antriebssystemen auch mit integrierter Sicherheitstechnik für Elektromotoren aller Art, im Leistungsbereich von wenigen Watt bis 100 kW. Die Gruppe beschäftigt in ihren Unternehmen an den Standorten Achstetten, Neustadt (Orla) und Kadan (Tschechien) ca. 400 Mitarbeiter, die einen Jahresumsatz von etwa 71,9 Mio. Euro erwirtschaften (Stand 2016).

Am Standort Achstetten wurde 1978 die erste frei programmierbare Mikroprozessorsteuerung PC 2000 auf der Basis des Mikroprozessors 6502 entwickelt. Der Einsatzschwerpunkt dieser Steuerung, die ab 1979 dann in Serie ging, waren Anpass-Steuerungen für CNC-Maschinen und Steuerungen für Steinbearbeitungsmaschinen. Seit 1982 werden MDE-Terminals mit Barcode-Lesetechnik entwickelt und produziert.

ACD ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen, das elektronische Produkte entwickelt und produziert, und zwar in folgenden Geschäftsbereichen:

 Mobile Geräte und Anwendungen für Retail und Logistik. Als neue Branche bedienen wir das Gesundheitswesen
 Industrieelektronik: Mobile Anwendungen und Bediengeräte
 EMS Dienstleistungen im Bereich der produzierenden Industrie wie Maschinenbau/Antriebstechnik, Gerätebau, Hebe- und Nutzfahrzeuge und Medizin
 Antriebstechnik: Lösungen für die anforderungsoptimierte Antriebselektronik

Weblinks 
 Homepage der Gruppe

Einzelnachweise 

Elektronikhersteller
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Biberach)
Achstetten
Gegründet 1976